Прингсхайм или Прингсгейм () — немецкая или еврейская фамилия.

 Прингсхайм, Альфред (1850—1941) — немецкий математик.
 Прингсхайм, Натанаель (1823—1894) — немецкий ботаник и миколог.
 Прингсгейм, Эрнст (1859—1917)  — немецкий физик-экспериментатор.